Augusto Thorndike es el nombre y apellido que puede referirse a:

 Augusto Thorndike Galup (1903-1966), periodista y escritor peruano;
 Augusto Thorndike del Campo (1975-), periodista y presentador peruano;